Красноармійська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Красноармійська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Красноармійська сільська рада — Донецька область, Новоазовський район